Alia ou Aliyah  (, signifiant « ascension » ; , signifiant « élevée », « sublime »), désigne l'immigration des Juifs dans le pays d'Israël. C'est aussi un prénom féminin mais est utilisé par certaines familles au Sénégal pour prénommer leurs fils.

Toponyme 

 Alía, une ville de la province de Cáceres en Estrémadure, en Espagne ;
 Alia, une ville de Sicile en Italie ;
 El Alia, une ville de Tunisie.

Patronyme 

 Josette Alia (1929-2014), une journaliste franco-tunisienne ;
 Ramiz Alia (1925-2011), un homme politique albanais.

Sigle 
ALIA peut faire référence à :
  ;
 Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel.

Autres 
Alia peut aussi désigner :
 Alia, l'ancien nom de Royal Jordanian Airlines ;
 Alia, un genre de mollusques.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme